Rum Island kan syfta på följande platser:

 Rum Island, Australien – en ö i Tasmanien, Australien
 Rùm – en ö i Small Isles, Highland, Skottland